Хунта де лос Риос има више значења:

 Хунта де лос Риос (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Хунта де лос Риос, Лас Хунтас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Хунта де лос Риос, Лас Хунтас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Хунта де лос Риос (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хунта де лос Риос (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику